PLR steht als Abkürzung für:

 Packet Loss Rate, eine Fehlergröße bei der Datenübertragung, siehe Paketverlustrate
 Parti libéral-radical (französisch) bzw. Partito liberale-radicale (italienisch), Schweizer Partei, siehe FDP.Die Liberalen
 Partido Liberal Republicano, portugiesische Partei
 Planungsrunde, Begriff aus der Budgetplanung

Abkürzung